Palomero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Palomero (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Palomero (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar